XD (pronúncias: Écs-di para o inglês e xis-dê para o português) é um emoticon usado na internet para expressar alegria, pois na realidade, as duas letras formam um  símbolo onde, quando girado num ângulo de 90 graus (como se mostra na figura ao lado), o X significará olhos fechados, acima do D que por sua vez representará uma boca a sorrir. 

Disney XD um canal de TV por assinatura
XD-Picture Card

Desambiguações de siglas